Welsh Premier League 2002/2003 (znana jako  JT Hughes Mitsubishi Welsh Premier League ze względów sponsorskich) był 11. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii. Sezon został otwarty 16 sierpnia 2002 r., a zakończył się 2 maja 2003 r. Mistrzem po raz siódmy w swojej historii został zespół .

Skład ligi w sezonie 2002/2003 
W lidze rywalizowało osiemnaście drużyn – siedemnaście z poprzedniego sezonu i jedna z Cymru Alliance:
 (mistrz Cymru Alliance), który zastąpił .
 uniknął spadku, ponieważ żadna z drużyn Welsh Football League Division One nie otrzymała licencji na grę w walijskiej Premier League.

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}
Źródło:.

Lista strzelców 

Źródło:.

Najlepsi w sezonie

Stadiony

Przypisy 

!
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Walii
2003 w Walii